Церковь Василия Кесарийского — несохранившаяся приходская церковь в Тверской ямской слободе Москвы. Располагалась на пересечении 1-й Тверской-Ямской и Васильевской улиц (ныне 1-я Тверская-Ямская улица, дом 11). Один из крупнейших храмов дореволюционной Москвы.

Главный престол — Василия Кесарийского, приделы: Илии Пророка и Николая Чудотворца.

История 
История храма неразрывна с историей появившейся в XVI веке на северо-западной окраине Москвы Тверской ямской слободы. Существует несколько преданий о возникновении церкви. Одно из них связывает основание храма с именем великого князя Василия Ивановича, устроителя ямской слободы. Согласно другому, первую церковь на этом месте построили в память о Васильевской церкви во Пскове служившие ямщиками псковские переселенцы.

Точное время возникновения храма неизвестно. В XIX веке во время ремонта под полом церкви была обнаружена могильная плита с надписью, датированной 1577 годом. Первое упоминание о церкви Василия Кесарийского в источниках встречается в переписи 1620—1621 годов. Эта церковь была деревянной, срубленной «клетски».

В 1671 году все постройки Тверской ямской слободы были уничтожены пожаром. В 1688 году началось строительство каменной церкви Василия Кесарийского, простоявшей до начала XIX века. В августе 1812 года в церкви была помещена перенесённая из захваченного французами Смоленска Смоленская икона Божией Матери (после она была перенесена в Успенский собор Кремля). Во время нахождения французов в Москве Васильевская церковь была осквернена и разграблена и кроме того сильно пострадала от пожара.

Поскольку старый храм уже не вмещал всех жителей разросшейся ямской слободы, было принято решение его не восстанавливать, а выстроить новый. Работы на средства прихожан начались в 1816 году и завершились в 1830 году. При этом постройка оказалась неудачной: спустя 15 лет церковь была разобрана.
По новому утверждённому Николаем I проекту был выстроен большой одноглавый отапливаемый храм с двумя приделами и стройной белокаменной колокольней. В 1880-х годах церковь была достроена по проекту Дмитрия Гущина. Она стала пятиглавой с большим центральным куполом-ротондой. Высокая колокольня служила архитектурной доминантой всей 1-й Тверской-Ямской улицы. Храм являлся одним из самых больших в Москве и мог вместить до пяти тысяч человек. Вскоре после постройки в церковь провели редкое в ту пору электрическое освещение. В 1889 году церковь была расписана иконописцем Ф. Соколовым, а в 1901 году для неё был отлит колокол весом в 1023 пуда — один из самых крупных в Москве. Главными святынями храма считались писаные в XVI веке иконы Спасителя и Богоматери.

В 1891 году в храме состоялось отпевание великой княгини Александры Георгиевны, супруги великого князя Павла Александровича, брата императора Александра III.

В 1902 году в память о дне бракосочетания императора Николая II и императрицы Александры Федоровны рядом с храмом по проекту Фёдора Шехтеля была возведена часовня Николая Чудотворца.

После революции 1917 года богослужения в храме продолжались, однако в 1922 году его имущество было разграблено. В 1933 году храм лишился колоколов общим весом в 45 тонн.

В мае 1934 года ВЦИК утвердил постановление Моссовета о закрытии и сносе храма Василия Кесарийского. На следующий год храм был уничтожен. Храмовый образ был перенесён в церковь Пимена Великого в Новых Воротниках, где он находится по сей день. На месте храма в 1939 году был построен «показательный» жилой дом для сотрудников НКВД (1-я Тверская-Ямская, дом 11).

Память о храме Василия Кесарийского сохранилась в названии Васильевской улицы.

Клир 
На рубеже XIX—XX веков в церкви Василия Кесарийского служили представители священнического рода Владиславлевых (родственники Фёдора Достоевского), а также известные благодаря своим историческим сочинениям священники Арсений Разумихин (автор работы по истории храма) и Николай Преображенский. С 1924 года в храме служил протодиакон Максим Михайлов, впоследствии солист Большого театра, народный артист СССР.

В 1917—1928 годах регентом церковного хора был композитор духовной музыки Павел Чесноков.

Литература 
 Разумихин А., свящ. Храм Василия Кесарийского, что в Тверской-Ямской слободе города Москвы. М., 1912.
 Лебедева Е. В. Город храмов и палат. М., 2006.

Ссылки 
 Церковь Василия Великого на Тверской-Ямской на сайте temples.ru

Утраченные православные храмы Москвы
Москва